Дорф-ан-дер-Прам () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Шердинг.  . Официальный код  —  41405.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Айнбёк (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии